Вітковичі — стародавній чеський рід
 Вітковичі — село в Рівненському районі Ріненської області